Iulius Marcellinus ist der Name folgender Personen:

* Iulius Marcellinus (Centurio), römischer Centurio (Kaiserzeit)
 Iulius Marcellinus (Eques), römischer Offizier (Kaiserzeit)